Latiaxis är ett släkte av snäckor. Latiaxis ingår i familjen Magilidae.

Latiaxis är enda släktet i familjen Magilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Latiaxis